«Фо́рс-мажо́ры» (, в данном случае имеющее два значения: «иски‎»‎ и «‎(деловые) костюмы»‎) — американский юридическо-драматический телесериал, созданный . Главные роли исполнили Гэбриел Махт и Патрик Джей Адамс. Премьера сериала состоялась 23 июня 2011 года на телеканале USA Network.

Действие происходит в вымышленной юридической фирме в Нью-Йорке. Сюжет сериала заключается в том, что успешный юрист Харви Спектер нанял себе помощника Майка Росса, который не посещал юридическую школу.

Сериал «Форс-мажоры» был номинирован на несколько премий с 2012 года, когда Джина Торрес и Патрик Джей Адамс получили индивидуальные награды за свои роли Джессики Пирсон и Майка Росса соответственно. Шоу было номинировано на TV Guide Award как «Лучшая драма» и на People’s Choice Awards как «Любимая драмеди» в 2014 году. Торрес была номинирована на премию ALMA как «Любимая телеактриса второго плана» в 2012 году и на Imagen Awards как «Лучшая актриса второго плана на телевидении» в 2013 году, а Адамс был номинирован на Премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале в 2012 году.

30 января 2018 года сериал был продлён на восьмой сезон, однако Патрик Джей Адамс, Меган Маркл и Джина Торрес не приняли в нём участие. 24 января 2019 года сериал был продлен на девятый сезон из 10 эпизодов, ставший последним. Премьера завершающей, 134 серии («One Last Con») прошла 25 сентября 2019 года.

Сюжет 
Майк Росс с детства мечтал стать юристом, но из-за мошенничества (попытки продажи результатов теста по математике) был отчислен из колледжа. Он обладает феноменальной памятью и блистательным умом, но по воле судьбы ему приходится перебиваться случайными заработками. Напротив, Харви Спектер является звездой адвокатуры, отличным корпоративным юристом в манхэттенской юридической фирме Pearson Hardman и его время стоит $1 000 в час. Недавно Харви был принят в старшие партнёры этой компании, потому он излучает уверенность.

Встреча Харви Спектера и Майка Росса случайно происходит в отеле, где Харви проводит отбор среди кандидатов на роль своего помощника и ищет «молодого себя», в то время как Майк убегает от полиции. Харви впечатлён сообразительностью молодого человека, его энциклопедическими знаниями закона, искренним желанием быть адвокатом и нанимает его. Так начинается путь блистательной карьеры молодого юриста.

На работе Майк находится под постоянным давлением Луиса Литта, который занимает должность младшего партнёра в «Пирсон-Хардман» и является конкурентом Харви, но не дотягивает до него. Кроме того, Майк и Харви скрывают от всех работников компании, что Майк не заканчивал Гарвардский университет (это требование является обязательным в компании — все юристы в «Пирсон-Хардман» заканчивали Гарвард). Майку постоянно устраивают проверки как по этому поводу, так и по другим делам фирмы (решение дел, привлечение нового клиента и прочее). В «Пирсон-Хардман» Майк знакомится с помощницей юриста Рейчел, и вскоре их рабочие отношения перерастают в нечто большее.

В ролях 

  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

 Основной состав 

 Второстепенный состав

Производство 
Премьеру написал Аарон Корш, а исполнительными продюсерами стали Дэвид Бартис и Джин Клейн.

В Нью-Йорке был снят пилотный эпизод. Остальная часть сериала была снята в Торонто (в Студиях Парка Даунзвью).

Список серий

Отзывы критиков 
На сайте Metacritic сериал получил в основном положительные отзывы. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг на момент третьего сезона составил 88%.

Спин-офф и ремейки 
Планируется создание спин-оффа о жизни Джессики Пирсон после отъезда в Чикаго. Джина Торрес планирует вернуться к роли и выступить одним из продюсеров. В мае 2018 года Торрес объявила, что сериал будет называться «Второй город» и будет представлять собой политическую драму, а не юридическую. В январе 2019 стало известно, что сериал переименовали в «Пирсон». Премьера запланирована на середину 2019 года; финальная серия седьмого сезона «Форс-мажоров» послужила встроенным пилотом.

Существуют две азиатские адаптации сериала: южнокорейская и японская. Обе вышли в 2018 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Комедийно-драматические телесериалы США
Юридические телесериалы США
Телесериалы о предпринимательстве
Программы телеканала USA Network
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке